Васи́лий Петро́вич Ларио́нов (1917-1945) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Василий Ларионов родился 22 марта 1917 года во Владикавказе. Очень рано осиротел, был беспризорником. Воспитывался в детском доме. Окончил семь классов школы и три курса Ростовского музыкального училища. В 1939 году Ларионов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году был тяжело ранен, после выздоровления возвратился на фронт. В 1943 году Ларионов окончил Харьковское училище самоходной артиллерии. К январю 1945 года лейтенант Василий Ларионов командовал самоходной артиллерийской установкой 1403-го самоходного артиллерийского полка 21-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

25 января 1945 года Ларионов со своим экипажем и десантом автоматчиков вышел к Одеру в районе Оппельна (ныне — Ополе). Ночью того же дня он переправился через него и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. 28 января 1945 года Ларионов погиб в бою. Был похоронен в населённом пункте Одерфельде (ныне Chrzowice к югу от Ополе).

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года лейтенант Василий Ларионов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память 
В честь Ларионова названы улица и школа, установлен бюст во Владикавказе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше